3 miejscowości w Polsce: 
 Nieborzyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ciechanowskim, w gminie Grudusk 
 Nieborzyn – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Czerwińsk nad Wisłą 
 Nieborzyn – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kleczew
 Nieborzyn (przystanek kolejowy) – zlikwidowany wąskotorowy przystanek kolejowy w Nieborzynie